Први може да се односи на:

 редни број броја један
 Први, онај који је у нечему достигао врхунац, који је први основан

или

 Првак или првачић, ђак првак, који је освојио прво мјесто
 Првенац
 Први свјетски рат
 Први српски устанак
 Први мај

Списак префикса 
 Списак чланака који почињу са „Први“

Види још 
 Прва